Такароа () — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия).

География 
Длина Такароа составляет около 24 км, ширина — 8 км. Атолл расположен в 8 км от Такапото.

История 
Открыт в 1616 году голландским путешественником Виллем Корнелис Схаутен. В 1765 году атоллы Такароа и Такапото получили название острова Кинг-Джордж (острова Короля Георга). На острове сохранилось большое количество сооружений, построенных древних полинезийцами, например, церемониальные площадки, или мараэ.

Административное деление 
Острова Такароа, Такапото и Тикеи образуют коммуну Такароа, которая входит в состав административного подразделения Туамоту-Гамбье.

Население 
В 2007 году численность населения Такароа составляла 1105 человека. Главное поселение — деревня Теавароа (Teavaroa), рядом с которой расположена взлётно-посадочная полоса.

Экономика 
Основными занятиями местных жителей являются рыболовство, вылов жемчуга. Развивается туризм.

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Ссылки 

  Информация об атолле 

Атоллы
Острова Кинг-Джордж
Коммуны Французской Полинезии